Hrvaška kultura ima korenine v dolgi zgodovini poseljevanja hrvaškega naroda, ki traja že štirinajst stoletij, vendar so v državi še vedno ohranjeni pomembni ostanki prejšnjih obdobij.

Hrvaška zaradi svojega geografskega položaja predstavlja mešanico štirih različnih kulturnih sfer. Bila je stičišče vplivov zahodne kulture in vzhoda - vse od delitve Zahodnega rimskega imperija in Bizantinskega cesarstva - pa tudi Mitteleurope in sredozemske kulture. Ilirsko gibanje je bilo najpomembnejše obdobje nacionalne kulturne zgodovine, saj se je obdobje 19. stoletja izkazalo za ključnega pomena pri emancipaciji hrvaščine in je zaznamovalo razvoj brez primere na vseh področjih umetnosti in kulture, kar je povzročilo številne zgodovinske osebnosti. Predvsem Hrvaška ima mesto v zgodovini oblačil kot izvor kravate, predhodnice sodobne kravate.

Galerija

Sklici